Absintio puede referirse al nombre común de las siguientes plantas con uso medicinal:

 Artemisia absinthium; o
 Artemisia vulgaris.